Патриотическое движение за обновление () — политическая партия в Мали, основанная в 9 января 1995 году Чогуэлем Майга.

Участие в выборах

Президентские 
Кандидатом от партии на президентских выборах, состоявшихся 28 апреля 2002 года, был Чогуэл Кокалла Майга, набравший 2,7 % голосов. Во втором муре выборов он поддержал Амаду Тумани Туре.

Глава партии также баллотировался в 2013 (во втором туре поддержал Ибраима Бубакару Кейта) и 2018 годах, однако набирал 2,29 и 2,16 % соответственно.

Парламентские 
В апреле 1997 года партия получила 6,79 % голосов.

В 2002 году партия получила 5 мест в Национальной ассамблее, выступая в движении «Альтернатива 2002» вместе с Объединением за Мали.

Однако уже к 2007 году партия была в коалиции «Альянс за демократию и прогресс» (8 мест), главных противников старых союзников партии.

В 2013 году партия шла самостоятельно и получила 3 места.

Статистика выборов

Примечания 

Политические партии Мали